Høegh, Höegh oder Hoegh ist der Familienname folgender Personen:
 Aka Høegh (* 1947), grönländische Künstlerin
 Aki-Matilda Høegh-Dam (* 1996), grönländische Politikerin
 Annelise Høegh (1948–2015), norwegische Politikerin
 Arnannguaq Høegh (1956–2020), grönländische Künstlerin
 Bitten Høegh-Dam (* 1965), grönländische Politikerin (Siumut) und Lehrerin
 Bolatta Silis-Høegh (* 1981), grönländische bildende Künstlerin und Kinderbuchautorin
 Daniel Høegh (* 1991), dänischer Fußballspieler
 Emil von Höegh (1865–1915), deutscher Optiker
 Erling Høegh (1924–1993), grönländischer Politiker, Pastor, Lehrer und Hörspielautor
 Frederik Høegh (1895–1970), grönländischer Buchdrucker, Redakteur, Kaufmann und Landesrat
 Frederik Høegh-Guldberg (1771–1852), dänischer Schriftsteller
 Hans Høegh (1926–2010), norwegischer Rot-Kreuz-Präsident und UN-Funktionär
 Ingvar Høegh (1927–2007), grönländischer Politiker (Atassut)
 Inuk Silis-Høegh (* 1972), grönländischer Regisseur und Künstler
 Jan Høegh (* 1946), dänischer Radrennfahrer
 John Høegh (1890–1966), grönländischer Schmied, Fotograf und Landesrat
 Kenneth Høegh (* 1966), grönländischer Agronom, Beamter und Diplomat
 Kiista Lynge Høegh (* 1959), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit) und Gewerkschafterin
 Leif Höegh, norwegischer Reeder, siehe Leif Höegh, die Reedereigruppe gleichen Namens
 Leo Hoegh (1908–2000), US-amerikanischer Politiker
 Malik Høegh (* 1952), grönländischer Musiker
 Minik Dahl Høegh (* 1985), grönländischer Handballnationalspieler
 Oluf Høegh (1927–2018), grönländischer Landesrat
 Ove Høegh-Guldberg (1731–1808), dänischer Staatsmann, Theologe und Historiker
 Pavia Høegh (1886–1956), grönländischer Zimmermann, Architekt und Landesrat
 Pitsi Høegh (* 1964), grönländische Politikerin (Siumut)
 Raphael Høegh-Krohn (1938–1988), norwegischer Mathematiker

Hoegh steht für:
 Mount Hoegh, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Høgh
 Höch